Don't Stop kan henvise til:

Sange 
 "Don't Stop" (Baby Bash sang)
 "Don't Stop" (Fleetwood Mac sang)
 "Don't Stop" (Gloria Estefan sang)
 "Don't Stop" (Innerpartysystem sang)
 "Don't Stop" (The Rolling Stones)
 "Don't Stop" (Wade Hayes sang)
 "Don't Stop!", af ATB
 "Don't Stop (Color on the Walls)", af Foster the People
 "Don't Stop (Funkin' 4 Jamaica)", af Mariah Carey
 "Don't Stop (Wiggle Wiggle)", af The Outhere Brothers
 "All Nite (Don't Stop)", af Janet Jackson
 "Gonna Make Ya Move (Don't Stop)", af Pink
 "Don't Stop", med Ace of Base fra Da Capo
 "Don't Stop", med Bucks Fizz. B-side til "Making Your Mind Up"
 "Don't Stop", med Chali 2na from Fish Outta Water
 "Don't Stop", med Charles Karel Bouley
 "Don't Stop!", med Child Rebel Soldier
 "Don't Stop", med Diana Ross fra Take Me Higher
 "Don't Stop", med Geraint Watkins
 "Don't Stop", med MC Hammer fra The Funky Headhunter
 "Don't Stop", med Our Lady Peace fra Healthy in Paranoid Times
 "Don't Stop", med Stone Roses fra The Stone Roses
 "Don't Stop (Doin' It)", med Anastacia fra Freak of Nature
 "Don't Stop 'til You Get Enough", med Michael Jackson

Album/Ep'er 
 Don't Stop (Annie album)
 Don't Stop (Billy Idol EP)
 Don't Stop (Jolin Tsai album)
 Don't Stop (Rockets album)
 Don't Stop (Status Quo album)
 Don't Stop, by Bloodstone
 Don't Stop (Jeffrey Osborne album)